Евгений Гагарин:
 Гагарин, Евгений Григорьевич (1811—1886/1882) — дипломат и филантроп, действительный статский советник (1873).
 Гагарин, Евгений Феофилович (1881—1960) — офицер Кавалергардского полка, придворный советник, масон, внук князя Е. Г. Гагарина и дипломата А. С. Стурдза.